Гуні — єгипетський фараон з ІІІ династії

Гуні — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Гуні — село, Казбеківський район, Дагестан